Château de Wartenstein peut faire référence au :

 Château de Wartenstein en Suisse
 Château de Wartenstein en Autriche